A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade é um órgão que integra o alto escalão da Administração Pública do Distrito Federal. Foi criada através do decreto nº 39.633, de 21 de janeiro de 2019 no primeiro ano de mandato de Ibaneis Rocha  e está sob o comando do advogado Severino Cajazeiras.

Atuação 
Estabelece um canal de comunicação direto com a população interagindo transversalmente com os outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

Ações Mediadas no Atendimento à Comunidade 
 fomento ao emprego;
 geração de renda;
 desenvolvimento de potencialidades locais;
 apoio às lideranças comunitárias para ações de associativismo e cooperativismo e à inclusão social;
 desenvolvimento de novas tecnologias sociais e de integração comunitária.

Objetivos

Objetivos Estratégicos mais Importantes da Instituição 
 Garantir qualidade e proatividade no atendimento ao cidadão, desburocratizando o acesso aos serviços públicos, com eficiência, celeridade, cordialidade, conforto e acessibilidade;  Aproximar o Governo do Distrito Federal das comunidades; – Buscar, de forma transversal, a resolução das demandas existentes; 
 Garantir o acesso dos cidadãos às políticas públicas e/ou tecnologias sociais; 
 Impactar positivamente na satisfação da população com as ações do Governo; 
 Fortalecer a comunicação organizacional;
 e, fortalecer a credibilidade e a imagem institucional.

Ver também 
 Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Distrito Federal)
 Casa Civil (Governo do Distrito Federal)
 Casa Militar (Governo do Distrito Federal)

Ligações Externas 
 Página oficial

Secretarias distritais de governo do Distrito Federal (Brasil)